Semoy, commune du département du Loiret (France) ;
voir aussi : Démographie de Semoy
La Semoy (en France) ou Semois (en Belgique), rivière coulant dans ces deux pays.